Pardines (Catalunha), um município da Espanha na província de Girona, comunidade autónoma da Catalunha.
Pardines (Puy-de-Dôme), uma comuna francesa na região administrativa de Auvergne, no departamento Puy-de-Dôme.